Svend kan henvise til:

 Svend (drengenavn) – et drengenavn

 personer
 Svend (biskop i Århus) – biskop i Århus fra 1165

 andet
 Svend (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 2011 af Anne Regitze Wivel om Svend Auken
 Svend (stilling) – stilling
 Svend (filmpris) – dansk filmpris, som uddeles i Svendborg